Utile è una località abitata di circa 340 abitanti del comune di Foglianise, in provincia di Benevento. 

Da un punto di vista amministrativo, il comune, che non ha ufficialmente frazioni, la riconosce come una borgata agricola tra quelle che storicamente hanno costituito la comunità di Foglianise e tra le quali costituisce la più popolata tra le censite singolarmente. Si trova circa 1,5 km a nord-ovest rispetto alla casa comunale, a cavallo del confine con l'omonima località Utile del comune di Torrecuso.

D'interesse come monumento cittadino è un giardino con una statua di Padre Pio da Pietrelcina e una circostante area di preghiera.

Sono presenti complessivamente 46 edifici, dei quali solo 45 utilizzati. Di questi ultimi 40 sono adibiti a edilizia residenziale, 5 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Dei 40 edifici adibiti a edilizia residenziale 28 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 8 in cemento armato e 4 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 6 sono in ottimo stato, 19 sono in buono stato, 13 sono in uno stato mediocre e 2 in uno stato di abbandono. Vi si trova inoltre l'unico centro commerciale di Foglianise, con un supermercato ed un negozio di elettronica.

Nella località termina la strada provinciale 109, che si collega a Foglianise, innestandosi sulla strada provinciale 154, che da un lato discende verso la borgata agricola Giovanni Viglione e la Fondo Valle Vitulanese, mentre dall'altro prosegue a mezza costa verso la SP 108, che porta a Torrecuso e a Ponte.

Note

Altri progetti 

Foglianise